hrabstwo Brunswick (ang. Brunswick County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Brunswick (ang. Brunswick County) w USA, w stanie Wirginia